North Acomita Village, Novi Meksiko
South Acomita Village, Novi Meksiko